Tschumaky (ukrainisch ; russische Entsprechung Tschumaki/Чумаки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Tschumaky (Dnipro)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Tschumaky (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Tschumaky (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Tschumaky (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Tschumaky (Starobeschewe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Tschumaky (Kobeljaky)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Schachtarsk, siehe Tschumaky (Schachtarsk)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Tschumaky (Mykolajiw)